Gunnar Larsson est le nom de :
 Gunnar Larsson (1944-), fondeur suédois ;
 Gunnar Larsson (1951-), nageur suédois.